Иглохвосты, или иглохвостые стрижи () — род птиц семейства стрижиных.

Виды рода населяют Северную, Центральную и Южную Америку.

Небольшие птицы с длиной тела до 15 см и массой до 25 г с буроватым оперением, светлыми горлом и брюшком
.

Виды 
Род включает 11 вида:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
В состав рода Chaetura ранее включали также роды Mearnsia, Neafrapus, Rhaphidura, Telacanthura и Zoonavena, населяющие Старый Свет, виды которых также называют иглохвостами, а также род колючехвостых стрижей (Hirundapus), также иногда называемых иглохвостыми стрижами.

Примечания 

Стрижиные
Роды птиц
Птицы Северной Америки
Птицы Центральной Америки
Птицы Южной Америки